Dąbrowiec peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Dąbrowiec, un village dans la voïvodie de Lubusz ;
 Dąbrowiec, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne.